Ant nebo ANT může znamenat:

Ant
 Souhvězdí Vývěvy – latinská zkratka souhvězdí
 Apache Ant – nástroj pro sestavování softwarových aplikací
 Ant (řeka) – řeka v Anglii, přítok Bure
 Ant Group – čínská společnost služeb v oblastí finančních technologií

ANT
 Actor-network teorie – sociologická teorie
 Grafické čipy od firmy ATI
 ANT protokol – Jednoduchý protokol na přenos dat ze senzorů

Zkratky